

Pessoas
Archie Hahn, campeão olímpico norte-americano de atletismo
August Hahn, teólogo protestante alemão;
Erwin Hahn, físico estadunidense;
Hans Hahn, matemático austríaco, integrante do Círculo de Viena;
Jessica Hahn, modelo e atriz norte-americana
Joe Hahn, DJ da banda Linkin Park;
Kurt Hahn, educador alemão 
Márcio Hahn,futebolista brasileiro
Otto Hahn, químico alemão que, juntamente com Fritz Straßmann, descobriua fissão nuclear;
Reynaldo Hahn, maestro, crítico musical e compositor francês

Localidades

Hahn (Renânia-Palatinado)
Ou ainda:
Hahn am See
Hahn bei Marienberg

Outros
3676 Hahn
Hahn Air

Desambiguações de sobrenomes